KAAG, Belgische atletiekclub in Gent
 Kaag (dorp), dorp/eiland in de gemeente Kaag en Braassem in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Kaag (schip), historisch scheepstype
 Sigrid Kaag (1961), Nederlands diplomaat en minister

Afleidingen:
 Buitenkaag, dorp in de gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland)
 De Kaag (Spanbroek), polderbuurt in de Kaagpolder bij Spanbroek in de gemeente Opmeer (Noord-Holland)
 De Kaagmolen, poldermolen die de Kaagpolder bemaalt
 (De) Kagerplassen, stelsel van veenplassen op de grens van de provincies Noord- en Zuid-Holland
 Kaagpolder (Spanbroek), polder bij Spanbroek